HELZ2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 649 амінокислот, а молекулярна маса — 294 651.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, активаторів, геліказ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку, ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки